Тру́да Марле́н (, настоящее имя Гертруда Альбах (Gertrude Albach), урожд. Гертруда Марлен Пош (Gertrude Marlen Posch); 7 ноября 1912, Грац — 9 июня 2005, Вена) — австрийская актриса.

Биография 
Труда Марлен родилась в семье австрийского помещика. Вместе с сестрой-близняшкой Цецилией и сестрой Гретой выросла в родном Граце, где брала частные уроки актёрского мастерства у Лори Вайзер. Играла в театрах Брюнна, Берлина и Вены, с 1930 года снималась в кино, став одной из самых востребованных актрис театра и кино своего времени и звездой берлинской киностудии UFA, где часто снималась вместе с Вилли Форстом. В 1943 году сошлась с актёром Вольфом Альбахом-Ретти, отцом актрисы Роми Шнайдер. После развода Альбаха-Ретти с первой женой Магдой Шнайдер вышла за него замуж в 1947 году. Как и все члены актёрской династии Альбах-Ретти, Труда Марлен придерживалась национал-социалистической идеологии и была верной сторонницей Адольфа Гитлера. При Гитлере Труда Марлен получила особое признание и была среди немногих избранных, кому разрешалось лично обращаться к Гитлеру с просьбой о содействии в получении ролей. Тем не менее, прославившаяся после 1933 года Труда Марлен не нуждалась в личной поддержке фюрера. В Берлине её считали немецким ответом Джин Харлоу. В 1941—1945 годах Труда Марлен состояла в труппе знаменитого венского Бургтеатра.

После Второй мировой войны Труда Марлен была занята преимущественно в театре. Она стала одной из основательниц «Малой комедии» в Вене, где развернулась её карьера в 1970—1980-е годы. Труда Марлен много работала на гастролях, но в кино появлялась только эпизодически. Похоронена на Венском центральном кладбище в семейной могиле Альбахов-Ретти.

Фильмография

Примечания

Литература 
 Georg Markus: Was uns geblieben ist. Amalthea, Wien 2010, ISBN 978-3-85002-723-6, S. 70ff: Romys schrecklich un-nette Familie. Die Vorfahren der Romy Schneider.
 Fritsche, Maria. Homemade Men In Postwar Austrian Cinema: Nationhood, Genre and Masculinity . Berghahn Books, 2013.

Ссылки 
 «Умерла звезда UFA Труда Марлен. Вдове Вольфа Альбаха-Ретти было 92 года» 
 filmportal.de 
 Virtual History

Альбах-Ретти — Шнайдер
Похороненные на Центральном кладбище Вены